New Westminster est une ville dans la province canadienne de la Colombie-Britannique, ancienne capitale coloniale (1858-1866).
 New Westminster est une ancienne circonscription fédérale, incluant cette ville, et représentée de 1871 à 1979.

New Westminster fait également notamment référence à :
 
 Éparchie ukrainienne catholique de New Westminster
 Diocèse catholique de New Westminster, ancien nom de l'archidiocèse de Vancouver

Notes et références 

Homonymie de toponyme